Мартинсен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

 Мартинсен, Андреас (род. 1990) — норвежский хоккеист, нападающий.
 Мартинсен, Бенте (более известна под фамилией Скари; род. 1972) — норвежская лыжница, олимпийская чемпионка.
 Мартинсен, Карл (ум. 1945) — норвежский коллаборационист, генерал, руководитель Стапо.
 Мартинсен, Кнуд Бёрге (1905—1949) — датский офицер, оберштурмбаннфюрер СС, командир добровольческих корпусов СС «Данмарк» и «Шальбург» в годы Второй мировой войны.
 Мартинсен, Одд (род. 1942) — норвежский лыжник, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Мартинсен, Оле (1928—2003) — норвежский хоккеист с мячом.
 Мартинсен, Петтер (1887—1972) — норвежский гимнаст, чемпион летних Олимпийских игр 1912 года.
 Мартинсен, Свен (1900—1968) — норвежский борец греко-римского стиля, чемпион Европы.

См. также 
 Мартинс